La palabra chola tiene las siguientes acepciones:
 Chola (300 a. C. hasta 1300 d. C.), una dinastía de reyes en el sur de India y el sudeste asiático.
 Chola, nombre genérico de las mujeres mestizas en varios países como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, México, Costa Rica y Colombia.
 Chola cuencana, en Ecuador.
 Chola boliviana, en Bolivia.
 chola (chancleta), nombre de un tipo de calzado ligero, en Venezuela y en las islas Canarias.
 chola, nombre coloquial dado en Venezuela al pedal del acelerador de los automóviles. También se dice «dar chola» para apresurar la ejecución de algo.
 En Perú, mujeres que vienen del Distrito de Chala.